Hellevad Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hellevad Kirke (Brønderslev Kommune) – en kirke i Hellevad Sogn i Brønderslev Kommune
 Hellevad Kirke (Aabenraa Kommune) – en kirke i Hellevad Sogn i Aabenraa Kommune